Влади́мир Бобылёв:
 Бобылёв, Владимир Александрович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Бобылёв, Владимир Сергеевич (1926—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.